Hiscock ist der Nachname folgender Personen:

 Eileen Hiscock (1909–1958), britische Leichtathletin
 Eric C. Hiscock (1908–1986), britischer Segler und Maritimautor
 Frank Hiscock (1834–1914), US-amerikanischer Politiker